Krzywdy – wieś w Polsce, położona w woj. podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Jeżowe
 Krzywdy – wzniesienie w Polsce, na Pogórzu Izerskim